Лос Хитос има више значења:

 Лос Хитос, Ел Занкудо (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лос Хитос (Навохоа), насеље у савезној држави Сонора у Мексику